Montseny kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Montseny (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Montseny (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Montseny (bergstopp), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar